Albanees basketbalteam (mannen)
 Albanees basketbalteam (vrouwen)